A Volkswagen Polo R WRC a Volkswagen autógyár Volkswagen Polo nevű modelljének rali autó változata. A 2013-as rali-világbajnokságon debütált a WRC-ben. Az autót 2011-ben a Super 2000 szabályai alapján építették.  A turbófeltöltéses 1,6 literes motor helyett, a 2-literes szívómotor található az autóban. A Polo R WRC a Volkswagen második rali autója gyártóként. A Volkswagen Motorsport korábban a Volkswagen Golf GTI típusú autóval versenyzett 1983 és 1988 között kevés sikerrel.

Fejlesztés (2011-12) 
2011 májusában mutatták hivatalosan be a Polo R WRC-t, majd 18 hónapot teszteléssel töltöttek. A kétszeres Rali-világbajnok Carlos Sainz és a 2011-es szezonban a harmadik helyen végzett Sébastien Ogier voltak a tesztpilóták és Dieter Depping volt a fejlesztési vezető. Norvégiában, Finnországban, Németországban, Spanyolországban, Mexikóban tesztelték az autót. A tesztelési időszak alatt nemtörtént incidens az autóval, így 2012 októberében szerződtették a Ford pilótáját a finn Jari-Matti Latvalát. A Mexikóban zajló tesztelés folyamán a közúti teszt során összeütközött egy személyautóval, de senki nem sérült meg a balesetben, de az autó összetört. A következő teszt helyszínen, Provence-Alpes-Côte d’Azurban készítették fel az autót a 2013-as Monte Carlo-ralira, ahol már havas terep is nehezíti a pilóták dolgát.

Eredetileg azt szerették volna, hogy a 2012-es Szardínia-ralin debütáljon az autó, de ez a fejlesztések miatt elmaradt. A Volkswagen Motorsport így párhuzamosan fejlesztette a Polo R WRC-t a Škoda Fabia S2000-rel. 2012 decemberében hivatalosan is bemutatták az új autót Monacóban.

Története

2013 - A debütáló év 
A 2013-as szezonban Sébastien Ogier és Jari-Matti Latvala lett az állandó pilóta és Andreas Mikkelsen pedig a csapat harmadik pilótája, aki csak néhány versenyen vesz részt.

Az első versenyen, a 2013-as Monte Carlo-ralin  debütált az autó, ahol Sébastien Ogier a második helyen végzett vele. A nyitó szakaszt rögtön megnyerte az új Polo R WRC-vel. Egy hónappal később a Svéd-ralit megnyerte, ami első győzelme volt az autónak.

Eredményei

WRC győzelmek

Teljes WRC-s eredménysorozata 

* A szezon jelenleg is zajlik.
‡ Nem számít a gyártók világbajnokságában.

Lásd még 
 Rali-világbajnokság
 Citroën DS3 WRC
 Ford Fiesta RS WRC
 Hyundai i20 WRC
 Mini John Cooper Works WRC
 Škoda Fabia S2000

Jegyzetek

További információ 

 Volkswagen Motorsport hivatalos honlapja   
 Az Polo WRC-ről a Rallyedream.blog.hu oldalon 

Polo R WRC
Rali